Максанс Карон (, 1976, Марсель) — французский католический философ, поэт, прозаик, музыковед.

Биография 
Закончил Парижскую консерваторию (1990). В 2003 под руководством Реми Брага защитил в Университете Пантеон-Сорбонна диссертацию по философии Хайдеггера. В 2004 основал при доминиканском издательстве Éditions du Cerf книжную серию Тетради по истории философии. Автор работ по философии, особенно — немецкой (Августин, Гегель, Хайдеггер) и немецкой музыке от Баха до Малера. Выступает как пианист (Бетховен, Шуберт, Шопен).

Избранные публикации 
 Lire Hegel. Paris: Ellipses, 2000
 Saint Augustin: La Trinité. Paris: Ellipses, 2004
 Heidegger, pensée de l'être et origine de la subjectivité. Paris: Éditions du Cerf, 2005
 Introduction à Heidegger. Paris: Ellipses, 2005
 Être et identité: méditation sur la logique de Hegel et sur son essence. Paris: Éditions du Cerf 2006
 La Vérité captive de la philosophie: système nouveau de la philosophie et de son histoire passée, présente et à venir. Paris: Éditions du Cerf, 2009
 Pages: le sens, la musique et les mots. Biarritz: Séguier, 2009
 Microcéphalopolis: roman. Versailles: Via Romana, 2009
 La Pensée catholique de Jean-Sébastien Bach: la «Messe en si». Versailles: Via Romana, 2010
 Le Chant du veilleur: poëme symphonique. Versailles: Via Romana, 2010
 Philippe Muray, la femme et dieu: essai sur la modernité réactionnaire. Perpignan: Artège, 2011
 L’insolent: roman. Paris: Editions Nil, 2012
 Improvisation sur Heidegger. Paris: Editions du Cerf, 2012.
 Journal inexorable. Versailles: Via Romana, 2012.

Признание 
Премия Французской Академии (2006).

Примечания

Ссылки 
  Официальный сайт 
 Биография, библиография на сайте издательства Cerf 
  Интервью, 2009

Персоналии по алфавиту
Философы Франции
Писатели Франции
Поэты Франции
Французские поэты XXI века
Музыковеды Франции
Родившиеся в 1976 году
Родившиеся в Марселе